Église Saint-Jean-Baptiste kan syfta på:
Église Saint-Jean-Baptiste de Montréal – en katolsk kyrka i Montréal i Kanada
Saint-Jean-Baptiste de Belleville – en kyrkobyggnad i Paris